Nancy Wilson (1937–2018) amerikai dzsesszénekes
Nancy Wilson (1954) a Heart együttes tagja, gitáros